! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 166001–166100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 166101–166200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 166201–166300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 166301–166400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 166401–166500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 166501–166600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 166601–166700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 166701–166800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 166801–166900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 166901–167000 [ editare]

Lista planetelor minore (166001-167000)